Клада BOP — одна з двох основних ліній (або клад) з невизначеним таксономічним рангом трав (Poaceae), що містить понад 5400 видів, приблизно половину всіх трав. Його сестринською групою є клада PACMAD; на відміну від багатьох видів цієї групи, у яких розвинувся фотосинтез C4, трави BOP використовують шлях фотосинтезу C3.

Клада містить три підродини, від ініціалів яких походить її назва: Bambusoideae, Oryzoideae, Pooideae. Oryzoideae є найдавнішою дивергенційною лінією, сестрою Bambusoideae та Pooideae

Примітки